Baar kan syfta på:

Personer
 Roland Baar (1965–), en västtysk och därefter tysk roddare

Geografi

Schweiz 

 Baar, Schweiz, kommun, Zug,

Tyskland 

 Baar, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Baar (Schwaben) – kommun i Bayern, Schwaben, 
 Schwarzwald-Baar-Kreis – en Landkreis i den tyska delstaten Baden-Württemberg
 Baar (landskap) – högplatå i södra Baden, Tyskland på östra sluttningen av Schwarzwald